Mulford ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence E. Mulford (1883–1956), US-amerikanischer Autor
 Prentice Mulford (1834–1891), US-amerikanischer Journalist, Philosoph und Schriftsteller

Mulford ist Teil folgender Firmierungen:
 Mulford Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller